

Населені пункти та їхні частини

 Хмелево — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелево — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелево — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелево — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Хмелево — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелево — село в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Хмелево — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Хмелево — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хмелево — частина села Сосново в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелево — частина села Кренжоли в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Хмелево — осада в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хмелево — осада в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хмелево — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки